Влади́мир — мужское имя, а также топоним.

 Владимир — славянское мужское имя (женский аналог Владими́ра).

Топоним 
 Владимир — город в России, административный центр Владимирской области.
 Владимир (городской округ)
 Владимир — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в городе Владимир.
 Владимир — город в Волынской области Украины.
 Владимир (Болгария) — село в Болгарии.
 Владимир (Иркутская область) — село в Заларинском районе Иркутской области России.
  — село и одноимённая коммуна в жудеце Горж, Румыния.
  — село в жудеце Долж, Румыния.
  — село в общине Улцинь, Черногория.
  — река в Румынии.
 Владимир — форт, входящий в кольцо укреплений вокруг Варшавской (Александровской) цитадели, построенный в 1851—1853.
 Порт-Владимир — покинутый посёлок на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области.

Фамилия 
 Владимир, Николай Михайлович (род. 1947) — российский дипломат.

Литературные произведения 
 «Владимир» — трагедокомедия Феофана Прокоповича 1705 года.
 «Владимир» — поэма Михаила Хераскова 1785 года.

Техника 
 «Владимир» — товаро-пассажирский пароход, спущен на воду в 1857 году.
 «Владимир» — 11-пушечный колёсный пароходофрегат, спущен на воду в 1848 году.
 «Владимир» — эскадренный миноносец Российского императорского флота типа «Гавриил».
 Т-90 «Владимир» — российский основной боевой танк, создан в 1980—1990-е годы.

Разное 
 Орден Святого Владимира — орден Российской империи (1782—1917) в 4-х степенях за военные отличия и гражданские заслуги.
 Город Владимира — принятое наукой название киевского детинца X—XIII веков, построенного во время княжения Владимира Великого.
 Залив Владимира, Залив Святого Владимира — залив Японского моря на юго-востоке Приморского края.
 «Владимир» — российский хоккейный клуб из Владимира, существовавший с 2007 по 2011 годы.
 «Владимир» — марка пианино.

См. также 
 Вальдемар — немецкое имя, соответствующее имени Владимир.